Heimhilgen ist der Ortsname von

 Heimhilgen (Seeon-Seebruck), Ortsteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern
 Heimhilgen (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern